Söderklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Söderklobben (Kumlinge, Åland), 
 Söderklobben (vid Koö, Raseborg), Nyland, 
 Söderklobben (söder om Torsö, Raseborg), Nyland, 
 Söderklobben, Ingå, Nyland,

Se även
Söderkobben
Söderkläppen
Söderkläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar